Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин () — ежегодное соревнование мужских команд Японии по кёрлингу. Проводится с сезона 1983—1984. Организатором является Ассоциация кёрлинга Японии (, ).

Проводится обычно одновременно и в одном городе с чемпионатом Японии по кёрлингу среди женщин.

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Японию на международной арене как мужская сборная Японии.

Годы, места проведения и команды-призёры 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной; cкипы выделены полужирным шрифтом.

(таблица постепенно будет заполняться, начиная с последних лет; позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Японии, из базы данных Curlingzone и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры)

Примечания

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди смешанных пар

 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1984 года